Насири́я  ()  — многозначный арабский топоним, происходит от глагола «нср» — «помогать», «даровать победу». Имя является однокоренным с именами Насир, Мансур, Нусрат, Насреддин, Мустансир и со словами ансары, нусайриты и эн-насрания (христианство).

 Насирия — город в Ираке.
 Насирия — город в провинции Бумердес.
 Эн-Насирия — распространённое название деревень в Египте.